Weißenbachl ist der Name folgender Orte:
 Weißenbachl (Gemeinde Unterkohlstätten), Ortsteil von Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland

Weißenbachl ist der Name folgender Flüsse:
 Weißenbachl (Pielach), rechter Zufluss zur Pielach bei Schwarzenbach an der Pielach, Niederösterreich
 Weißenbachl (Zauchenbach), linker Zufluss zum Zauchenbach bei Bad Mitterndorf, Steiermark